Blanca de Bretaña (1271-1327) era una de las hijas de Juan II, duque de Bretaña, y su esposa Beatriz de Inglaterra. También es conocida como Blanca de Dreux. A través de su madre ella era nieta del rey Enrique III de Inglaterra y Leonor de Provenza.

Matrimonio e hijos 

Blanca se casó en París en noviembre de 1281 con Felipe de Artois, que era hijo de Roberto II de Artois y Amice de Courtenay. La pareja tuvo siete hijos, fueron: 

 Margarita (1285–1311), casada en 1301 con Luis, Code de Évreux 

 Roberto III de Artois (1287–1342), casado en 1318 con Juana de Valois, condesa de Beaumont 

 Isabella (1288–1344), fue monja en Poissy 

 Juana (1289 – aft. 1350), casada en 1301 en Senlis, con Gastón I, Condado de Foix 

 Otón (2 de noviembre de 1291) 

 María de Artois (1291 – 22 de enero de 1365, Wijnendaele), Señora de Merode, casada en 1309 en París con Juan I, marqués de Namur. Fue la madre de Blanca de Namur. 

 Catalina (1296–1368, Normandía), se casó con Juan II de Ponthieu, Code de Aumale 

El marido de Blanca sirvió bajo su padre en la batalla de Furnes, donde fue herido. Nunca se recuperó, y murió de los efectos de un año más tarde. Su muerte prematura condujo a una batalla legal más adelante, cuando Artois fue dejado a su hermana Matilde y no a su hijo Roberto. Roberto nunca fue un apropiado conde de Artois, en la muerte de Matilde Artois pasó a su hija, Juana II, condesa de Borgoña. 

La hija de Blanca, Margarita, fue la madre de Felipe III de Navarra, casado con Juana II de Navarra. Su hermana, María, se casó con Guy IV, conde de Saint-Pol. 

Blanca murió el 19 de marzo de 1327 en el castillo de Bois-de-Vincennes, y fue enterrada en la ahora demolida iglesia del Convento de los Jacobinos en París.

Ancestros

Véase también 

Artois

Referencias 

 

  

  

  
Mujeres  
Casa de Dreux
Nacidos en Rennes
Nobles francesas del siglo XIII
Nobles francesas del siglo XIV